Dveře může znamenat:

 dveře – stavební díl
 nepravé dveře
 hliníkové dveře
 dveře pro cestující
 automatické dveře

knihy
 Dveře (román) – román Magdy Szabóové
 Dveře (detektivka) – detektivní román Eda McBaina
 Dveře (fotografická publikace) – kniha z edice Fragmenty ukazuje architekturu dveří na Pražském hradě

filmy
 Dveře (film, 1976) – český televizní film z roku 1976, režie: Ladislav Smoljak

Související články 
 Vrata